Rue des Pavots peut désigner :

 Rue des Pavots, à Bruxelles ;
 Rue des Pavots, à Namur ;

 Rue des Pavots, à Olonne-sur-Mer ;
 Rue des Pavots, à Puiseux-en-France ;
 Rue des Pavots, à Saujon ;
 Rue des Pavots, à Toulouse.

Pavots Rue